The Worst – album dei Sarcófago del 1997
 The Worst – album di Tech N9ne del 2000
The Worst – singolo di Jhené Aiko del 2013